Токарєв
 Токарєв Борис Васильович ( 1947) — російський актор, режисер. Заслужений артист Росії (1976).
 Токарєв Георгій Якимович (1916 — ?) — військовий розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Токарєв Віктор Іванович — генеральний конструктор КБ автоматизованих систем управління технологічними процесами АТ «Науково-виробниче підприємство „Радій“», заслужений працівник промисловості України.
 Токарєв Віктор Сергійович ( 1950) — доктор хімічних наук, професор Львівської політехніки.
 Токарєв Вячеслав Васильович (1917—2001) — український живописець.
 Токарєв Мойсей Степанович (1913—1943) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Токарєв Олександр Віталійович ( 1949, Одеса) — радянський і український художник кіно (Одеська кіностудія).
 Токарев Олександр В'ячеславович ( 1946, Одеса) — радянський і російський художник, режисер, сценарист.
 Токарєв Павло Володимирович — український чиновник, політик; міністр фінансів Автономної Республіки Крим (2006—2010).
 Токарев Сергій Олександрович (1899—1985) — радянський етнограф і історик, доктор історичних наук (1940), заслужений діяч науки Якутської АНСР (1956) і РРФСР (1971).
 Токарєв Федір Васильович (1871—1968) — радянський конструктор стрілецької зброї, Герой Праці (1933), Герой Соціалістичної Праці (1940), доктор технічних наук.

Токарєва
 Токарєва Вікторія Самуїлівна (*1937) — російська письменниця, сценарист.
 Токарєва Лариса Дмитрівна (*1947) — український художник.
 Токарєва Марія Олександрівна (1894—1965) — російська і радянська театральна актриса, народна артистка РРФСР.
 Токарєва Надія Володимирівна (*1977) — російсько-словенська скрипалька, педагог.

Див. також 
 Токарев Владислав Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер «За мужність» III ступеня.

Примітки 

Російські прізвища